Nushu (em chinês : 女書/女书 nǚ shū, « escrita de mulher ») era um sistema de escrita, exclusivemente utilizado por mulheres de Jiangyong, na província de Hunan na China.

Essa escrita está extinta depois do falecimento, em 20 de setembro de 2004 de Yang Huanyi, a última mulher que sabia utilizá-lo.

Ao contrário do que foi noticiado na imprensa após a morte de Yang Huanyi, o nushu não era uma língua mas um modo de escrever o chinês mandarim de maneira incompreensível para os homens que não o conheciam. O nushu era um silabário e não uma escria ideográfica. Mesmo que alguns dos setecentos grafemas dessa escrita são inspirados livremente na escrita chinesa corrente, outros são inteiramente inventados.

Exitem poucos escritos em nushu, uma vez que os manuscritos eram queimados ou enterrados com suas autoras. Um dicionário de 1.800 sinais nushu foi recentemente publicado por Zhou Shuoyi, o primeiro homem a ter aprendido o nushu. Uma exposição foi feita em Pequim em abril de 2004, mostrando escritos, lenços, aventais, echarpes e outros objetos decorados com caligrafias em nushu.

Ligações externas

 Sítio dedicado ao Nushu (em inglês)

 Artigo Une langue faite par les femmes et pour les femmes de Le Courrier International (em francês)
 Exposição em Pequim (em inglês)
 Artigo sobre o documentário : Nu Shu : A Hidden Language of Women in China (em inglês)
 Mensagem na lista Linguist (em inglês)

Línguas mortas da Ásia
Línguas da China
Silabários